«Джентльменское соглашение» () — американский художественный фильм-драма 1947 года режиссёра Элиа Казана, по одноимённому роману Лауры Хобсон. Три премии «Оскар» (1947).

Сюжет 
 
Филип Грин — очень уважаемый писатель, которого национальный журнал нанял для написания серии статей об антисемитизме в Америке. 
Задание ему не очень нравится, в основном потому, что он не знает, как подойти к этой теме. 
Но, неожиданно у него возникает идея: если бы он притворялся перед всеми и каждым, представляясь евреем, он мог бы тогда испытать степень расизма и предубеждений, существующих в обществе, и написать свою историю с этой точки зрения. Так Филип Грин становится Филом Гринбергом.
Филип шокирован ужасной правдой. 
Его гнев по поводу того, как с ним обращаются, также влияет на его романтические отношения с Кэти Лейси, племянницей его издателя и человеком, который в первую очередь предложил написать серию статей.

В ролях

Премии и награды 
 Премия Оскар (1947)
 Лучший фильм
 Лучший режиссёр фильма
 Лучшая женская роль второго плана (Селеста Холм)
 Номинации на премию Оскар
 Лучший актёр, лучшая актриса, лучшая работа режиссёра, лучший монтаж, лучшая работа сценариста.

Ссылки 

Фильмы — лауреаты премии «Оскар»
Фильмы США 1947 года
Фильмы-драмы США
Фильмы на английском языке
Национальный реестр фильмов
Фильмы, спродюсированные Дэррилом Ф. Зануком